Cuddington (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Cuddington (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire